Altair, a Sas csillagkép legfényesebb csillaga
 Altair 8800, számítógép az 1970-es években
 Altair holdkomp, Holdra szálló tervezett eszköz
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Altair, önkormányzat nélküli település Texas államban
 Brazília
 Altair, település São Paulo államban